Garden Grove kan vara:

Garden Grove, Kalifornien
Garden Grove, Iowa